En Pologne, Pniewy est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pniewy, gmina du powiat de Szamotuły ;
 Pniewy, ville et siège de cette gmina ;

dans la Voïvodie de Mazovie
 Pniewy, gmina du powiat de Grójec ;
 Pniewy, village et siège de cette gmina ;

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pniewy, village du powiat de Żnin ;

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Pniewy, village du powiat de Drawsko.